A 2010-es Európa-liga-döntő az Európa-liga első döntője, összességében pedig a 39. A mérkőzést a Hamburger SV otthonában a HSH Nordbank Arénában játszották Németországban 2010. május 12-én. A győztes csapat a 2010-es UEFA-bajnokok ligája-döntő nyertésével játszotta a 2010-es UEFA-szuperkupát.

Mérkőzésadatok

Lásd még 
 2009–2010-es Európa-liga

2009–2010-es Európa-liga